Mallory Diane "Mal" Pugh (Highlands Ranch, 29 de abril de 1998) é uma futebolista estadunidense que atua como Atacante pelo Washington Spirit da National Women's Soccer League.

Carreira 
Mallory Pugh faz parte do elenco da Seleção Estadunidense de Futebol Feminino, nas Olimpíadas de 2016.

Títulos 
 Estados Unidos
 SheBelieves Cup: 2016, 2018
 Campeonato Feminino da CONCACAF: 2018
 Copa do Mundo Feminino: 2019

Ligações externas 
 

Naturais de Highlands Ranch
Futebolistas olímpicos dos Estados Unidos
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Jogadoras da Seleção Estadunidense de Futebol Feminino